Кунратице — название нескольких населённых пунктов в Чехии:

 Кунратице (район Дечин)
 Кунратице (район Либерец)

или районов:

 Прага-Кунратице